Geografija
 Elva (grad u Estoniji)
 Elva (rijeka), rijeka u Estoniji

Ostalo
 Elva (album), album grupe Unwritten Law
 FC Elva, nogometni klub
 McLaren Elva, sportski automobil